Ruta 62 o Carretera 62 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 62, una antigua ruta Nacional, hoy denominada ruta Provincial 46 en Catamarca.
 Ruta Provincial 62, en la provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta CH-62.

Colombia 
 Ruta Nacional 62.

Carreteras por número